Головчицы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Головчицы — агрогородок в Дрогичинском районе Брестской области.
 Головчицы — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Головчицы — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Головчицы — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Головчицы — агрогородок в Наровлянском районе Гомельской области.
 Головчицы — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Украина 
 Головчицы — село в Млиновском районе Ровненской области.

Примечания